Die Liste von Bergen oder Erhebungen in der Slowakei führt alle Berge der Slowakei über  auf.
Sie liegen in der Tatra (slowakisch Tatry), bestehend aus Westtatra, Hoher Tatra und Belaer Tatra (slowakisch Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianske Tatry), sowie in der südwestlich davon gelegenen Niederen Tatra (slowakisch Nízke Tatry).

Weblinks 
 vysoketatry.com

Slowakei
!Slowakei
!